Беларусбанк — Чемпионат Республики Беларусь по футболу 2017 (27-й чемпионат Республики Беларусь по футболу) — чемпионат по футболу среди белорусских команд 2017-го года в Высшей лиге.

Регламент 
В чемпионате принимают участие 16 команд. Турнир проходит в два круга. Команды, которые заняли 15-е и 16-е место в Высшей лиге выбывают в Первую лигу. Клубы, занявшие 1-е, 2-е места в Первой лиге, получают право на выход в Высшую лигу.

Определение места при равенстве очков 
В случае равенства очков у двух или более команд места в таблице чемпионата определяются:
 по результатам игр между собой:
 число очков;
 разность забитых и пропущенных мячей;
 число забитых мячей;
 по большему числу побед во всех матчах чемпионата;
 по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах чемпионата;
 по большему числу забитых мячей во всех матчах чемпионата.

При определении первого места при абсолютном равенстве всех указанных показателей у двух и более команд назначается дополнительный матч или турнир в один круг между этими командами. Для остальных команд при абсолютном равенстве всех указанных показателей места в итоговой турнирной таблице определяются жребием.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Клубы, вышедшие в высшую лигу из первой лиги 
 Гомель 
 Днепр

Клубы, покинувшие высшую лигу 
 Белшина (Бобруйск) 
 Гранит (Микашевичи)

Клубы-участники

Представительство по регионам 
В 27-м чемпионате Беларуси по футболу принимают участие футбольные клубы, представляющие все области страны.

Стадионы 

* ФК «Минск» временно (с 20 мая) проводит домашние матчи на стадионе «Трактор».

Тренеры и капитаны

Турнирная таблица 

 1 Динамо (Брест) квалифицировалась во 2-й квал. раунд Лиги Европы УЕФА как победитель кубка Беларуси 2017/18 года
 2 За участие в договорном матче с «Ислочи» снято 7 очков
 3 За систематическое неисполнение решений комитета АБФФ с «Нафтана» снято 5 очков

Лидеры чемпионата 
1-е место

2-е место

3-е место

1. После 1-го тура «Крумкачы», ФК «Слуцк» и «Шахтер» набрали одинаковое кол-во очков, забили и пропустили одинаковое кол-во мячей. «Крумкачы» заняли вторую строку в соответствии с алфавитным порядком.
2. После 2-го тура БАТЭ и «Крумкачы» набрали одинаковое кол-во очков, забили и пропустили одинаковое кол-во мячей. БАТЭ занял третью строку в соответствии с алфавитным порядком.
3. После 24-го тура БАТЭ было присуждено техническое поражение (0:3) за неправомерную заявку голкипера С.Веремко на матч БАТЭ — ФК «Слуцк».
4. После 28-го тура БАТЭ вернули 3 очка за матч БАТЭ — ФК «Слуцк».

Результаты матчей 
Чемпионат проходил в два круга. Каждая команда играла с каждой два раза: дома и в гостях.

Турнир дублирующих составов 

 Лучший бомбардир — Владислав Мухамедов (БАТЭ) (19 мячей).

Статистика сезона

Бомбардиры 

* в скобках — голы, забитые с пенальти.

Ассистенты 

ГП — голевые передачи.

Примечания

См. также 
 Первая лига Белоруссии по футболу 2017
 Вторая лига Белоруссии по футболу 2017
 Кубок Белоруссии по футболу 2016/2017
 Кубок Белоруссии по футболу 2017/2018

Чемпионат Белоруссии по футболу
Белоруссия
Чемпионаты Белоруссии в 2017 году